Carlo Centurione Scotto, principe e avvocato
Carlo Centurione Scotto, ingegnere